Владимир Куприн:
 Куприн, Владимир Иванович (1948—2013) — российский режиссёр театра кукол, театральный педагог.
 Куприн, Владимир Фёдорович (род. 1940) — советский футболист.